|-
|751 Faina||1913 RK|| align=right|8,66|| align=right|2,550|| align=right|0,154|| align=right|15,62|| align=right|4,073||MBA||28. april 1913||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|752 Sulamitis||1913 RL|| align=right|10,1|| align=right|2,463|| align=right|0,074|| align=right|5,96|| align=right|3,865||MBA||30. april 1913||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|753 Tiflis||1913 RM|| align=right|10,21|| align=right|2,330|| align=right|0,222|| align=right|10,09|| align=right|3,556||MBA||30. april 1913||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|754 Malabar||1906 UT|| align=right|9,19|| align=right|2,990|| align=right|0,050|| align=right|24,52|| align=right|5,169||MBA||22. avgust 1906||Heidelberg||A. Kopff
|-
|755 Quintilla||1908 CZ|| align=right|9,81|| align=right|3,172|| align=right|0,147|| align=right|3,24|| align=right|5,648||MBA||6. april 1908||Taunton, Massachusetts||J. H. Metcalf
|-
|756 Lilliana||1908 DC|| align=right|9,6|| align=right|3,195|| align=right|0,148|| align=right|20,37|| align=right|5,711||MBA||26. april 1908||Taunton, Massachusetts||J. H. Metcalf
|-
|757 Portlandia||1908 EJ|| align=right|10,20|| align=right|2,375|| align=right|0,109|| align=right|8,17|| align=right|3,658||MBA||30. september 1908||Taunton, Massachusetts||J. H. Metcalf
|-
|758 Mancunia||1912 PE|| align=right|8,16|| align=right|3,189|| align=right|0,152|| align=right|5,61|| align=right|5,694||MBA||18. maj 1912||Johannesburg||H. E. Wood
|-
|759 Vinifera||1913 SJ|| align=right|10,5|| align=right|2,621|| align=right|0,206|| align=right|19,91|| align=right|4,242||MBA||26. avgust 1913||Heidelberg||F. Kaiser
|-
|760 Massinga||1913 SL|| align=right|7,96|| align=right|3,158|| align=right|0,226|| align=right|12,50|| align=right|5,612||MBA||28. avgust 1913||Heidelberg||F. Kaiser
|-
|761 Brendelia||1913 SO|| align=right|10,83|| align=right|2,864|| align=right|0,064|| align=right|2,17|| align=right|4,846||MBA||8. september 1913||Heidelberg||F. Kaiser
|-
|762 Pulkova||1913 SQ|| align=right|8,28|| align=right|3,160|| align=right|0,097|| align=right|13,05|| align=right|5,616||MBA BIN||3. september 1913||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|763 Cupido||1913 ST|| align=right|12,5|| align=right|2,241|| align=right|0,167|| align=right|4,09|| align=right|3,355||MBA||25. september 1913||Heidelberg||F. Kaiser
|-
|764 Gedania||1913 SU|| align=right|9,48|| align=right|3,186|| align=right|0,108|| align=right|10,08|| align=right|5,687||MBA||26. september 1913||Heidelberg||F. Kaiser
|-
|765 Mattiaca||1913 SV|| align=right|12,4|| align=right|2,548|| align=right|0,283|| align=right|5,56|| align=right|4,067||MBA||26. september 1913||Heidelberg||F. Kaiser
|-
|766 Moguntia||1913 SW|| align=right|10,15|| align=right|3,026|| align=right|0,091|| align=right|10,09|| align=right|5,264||MBA||29. september 1913||Heidelberg||F. Kaiser
|-
|767 Bondia||1913 SX|| align=right|10,0|| align=right|3,130|| align=right|0,175|| align=right|2,42|| align=right|5,536||MBA||23. september 1913||Winchester, Massachusetts||J. H. Metcalf
|-
|768 Struveana||1913 SZ|| align=right|10,21|| align=right|3,155|| align=right|0,204|| align=right|16,24|| align=right|5,602||MBA||4. oktober 1913||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|769 Tatjana||1913 TA|| align=right|8,9|| align=right|3,175|| align=right|0,183|| align=right|7,37|| align=right|5,658||MBA||6. oktober 1913||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|770 Bali||1913 TE|| align=right|10,93|| align=right|2,221|| align=right|0,152|| align=right|4,39|| align=right|3,310||MBA||31. oktober 1913||Heidelberg||A. Massinger
|-
|771 Libera||1913 TO|| align=right|10,49|| align=right|2,655|| align=right|0,245|| align=right|14,95|| align=right|4,326||MBA||21. november 1913||Dunaj||Joseph Rheden
|-
|772 Tanete||1913 TR|| align=right|8,33|| align=right|3,003|| align=right|0,093|| align=right|28,79|| align=right|5,204||MBA||19. december 1913||Heidelberg||A. Massinger
|-
|773 Irmintraud||1913 TV|| align=right|9,10|| align=right|2,858|| align=right|0,082|| align=right|16,68|| align=right|4,831||MBA||22. december 1913||Heidelberg||F. Kaiser
|-
|774 Armor||1913 TW|| align=right|8,6|| align=right|3,043|| align=right|0,173|| align=right|5,57|| align=right|5,309||MBA||19. december 1913||Pariz||C. le Morvan
|-
|775 Lumiere||1914 TX|| align=right|10,40|| align=right|3,010|| align=right|0,076|| align=right|9,29|| align=right|5,222||MBA||6. januar 1914||Nica||J. Lagrula
|-
|776 Berbericia||1914 TY|| align=right|7,68|| align=right|2,939|| align=right|0,161|| align=right|18,21|| align=right|5,036||MBA||24. januar 1914||Heidelberg||A. Massinger
|-
|777 Gutemberga||1914 TZ|| align=right|9,8|| align=right|3,230|| align=right|0,101|| align=right|13,00|| align=right|5,805||MBA||24. januar 1914||Heidelberg||F. Kaiser
|-
|778 Theobalda||1914 UA|| align=right|9,66|| align=right|3,202|| align=right|0,243|| align=right|13,59|| align=right|5,729||MBA||25. januar 1914||Heidelberg||F. Kaiser
|-
|779 Nina||1914 UB|| align=right|8,3|| align=right|2,665|| align=right|0,226|| align=right|14,58|| align=right|4,350||MBA||25. januar 1914||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|780 Armenia||1914 UC|| align=right|9,0|| align=right|3,116|| align=right|0,095|| align=right|19,10|| align=right|5,499||MBA||25. januar 1914||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|781 Kartvelia||1914 UF|| align=right|9,4|| align=right|3,224|| align=right|0,111|| align=right|19,17|| align=right|5,787||MBA||25. januar 1914||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|782 Montefiore||1914 UK|| align=right|11,5|| align=right|2,180|| align=right|0,039|| align=right|5,27|| align=right|3,219||MBA||18. marec 1914||Dunaj||Johann Palisa
|-
|783 Nora||1914 UL|| align=right|10,6|| align=right|2,344|| align=right|0,229|| align=right|9,33|| align=right|3,587||MBA||18. marec 1914||Dunaj||Johann Palisa
|-
|784 Pickeringia||1914 UM|| align=right|9,0|| align=right|3,099|| align=right|0,242|| align=right|12,29|| align=right|5,453||MBA||20. marec 1914||Winchester, Massachusetts||J. H. Metcalf
|-
|785 Zwetana||1914 UN|| align=right|9,45|| align=right|2,570|| align=right|0,211|| align=right|12,74|| align=right|4,119||MBA||30. marec 1914||Heidelberg||A. Massinger
|-
|786 Bredichina||1914 UO|| align=right|8,65|| align=right|3,168|| align=right|0,168|| align=right|14,56|| align=right|5,639||MBA||20. april 1914||Heidelberg||F. Kaiser
|-
|787 Moskva||1914 UQ|| align=right|9,9|| align=right|2,539|| align=right|0,130|| align=right|14,85|| align=right|4,045||MBA||20. april 1914||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|788 Hohensteina||1914 UR|| align=right|8,3|| align=right|3,135|| align=right|0,125|| align=right|14,29|| align=right|5,551||MBA||28. april 1914||Heidelberg||F. Kaiser
|-
|789 Lena||1914 UU|| align=right|10,9|| align=right|2,685|| align=right|0,148|| align=right|10,81|| align=right|4,399||MBA||24. junij 1914||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|790 Pretoria||1912 NW|| align=right|8,00|| align=right|3,410|| align=right|0,151|| align=right|20,55|| align=right|6,296||MBA||16. januar 1912||Johannesburg||H. E. Wood
|-
|791 Ani||1914 UV|| align=right|9,25|| align=right|3,116|| align=right|0,200|| align=right|16,39|| align=right|5,499||MBA||29. junij 1914||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|792 Metcalfia||1907 ZC|| align=right|10,33|| align=right|2,622|| align=right|0,134|| align=right|8,61|| align=right|4,244||MBA||20. marec 1907||Taunton, Massachusetts||J. H. Metcalf
|-
|793 Arizona||1907 ZD|| align=right|10,26|| align=right|2,799|| align=right|0,122|| align=right|15,81|| align=right|4,682||MBA||9. april 1907||Flagstaff||Percival Lowell
|-
|794 Irenaea||1914 VB|| align=right|11,1|| align=right|3,129|| align=right|0,297|| align=right|5,42|| align=right|5,534||MBA||27. avgust 1914||Dunaj||Johann Palisa
|-
|795 Fini||1914 VE|| align=right|9,7|| align=right|2,752|| align=right|0,099|| align=right|19,04|| align=right|4,564||MBA||26. september 1914||Dunaj||Johann Palisa
|-
|796 Sarita||1914 VH|| align=right|9,12|| align=right|2,635|| align=right|0,321|| align=right|19,07|| align=right|4,276||MBA||15. oktober 1914||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|797 Montana||1914 VR|| align=right|10,34|| align=right|2,537|| align=right|0,061|| align=right|4,50|| align=right|4,039||MBA||17. november 1914||Bergedorf||H. Thiele
|-
|798 Ruth||1914 VT|| align=right|9,44|| align=right|3,016|| align=right|0,043|| align=right|9,23|| align=right|5,237||MBA||21. november 1914||Heidelberg||Max Wolf
|-
|799 Gudula||1915 WO|| align=right|10,3|| align=right|2,542|| align=right|0,024|| align=right|5,28|| align=right|4,051||MBA||9. marec 1915||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|800 Kressmannia||1915 WP|| align=right|11,61|| align=right|2,193|| align=right|0,203|| align=right|4,27|| align=right|3,246||MBA||20. marec 1915||Heidelberg||Max Wolf
|-
|801 Helwerthia||1915 WQ|| align=right|11,55|| align=right|2,606|| align=right|0,077|| align=right|14,11|| align=right|4,207||MBA||20. marec 1915||Heidelberg||Max Wolf
|-
|802 Epyaxa||1915 WR|| align=right|12,6|| align=right|2,196|| align=right|0,079|| align=right|5,21|| align=right|3,255||MBA||20. marec 1915||Heidelberg||Max Wolf
|-
|803 Picka||1915 WS|| align=right|9,6|| align=right|3,198|| align=right|0,066|| align=right|8,69|| align=right|5,719||MBA||21. marec 1915||Dunaj||Johann Palisa
|-
|804 Hispania||1915 WT|| align=right|7,84|| align=right|2,838|| align=right|0,141|| align=right|15,39|| align=right|4,779||MBA||20. marec 1915||Barcelona||J. Comas i Solà
|-
|805 Hormuthia||1915 WW|| align=right|9,82|| align=right|3,192|| align=right|0,188|| align=right|15,72|| align=right|5,702||MBA||17. april 1915||Heidelberg||Max Wolf
|-
|806 Gyldenia||1915 WX|| align=right|10,6|| align=right|3,214|| align=right|0,070|| align=right|14,24|| align=right|5,761||MBA||18. april 1915||Heidelberg||Max Wolf
|-
|807 Ceraskia||1915 WY|| align=right|10,56|| align=right|3,016|| align=right|0,068|| align=right|11,31|| align=right|5,238||MBA||18. april 1915||Heidelberg||Max Wolf
|-
|808 Merxia||1901 GY|| align=right|9,7|| align=right|2,744|| align=right|0,131|| align=right|4,72|| align=right|4,545||MBA||11. oktober 1901||Heidelberg||L. Carnera
|-
|809 Lundija||1915 XP|| align=right|11,8|| align=right|2,284|| align=right|0,193|| align=right|7,15|| align=right|3,450||MBA||11. avgust 1915||Heidelberg||Max Wolf
|-
|810 Atossa||1915 XQ|| align=right|12,7|| align=right|2,179|| align=right|0,181|| align=right|2,62|| align=right|3,216||MBA||8. september 1915||Heidelberg||Max Wolf
|-
|811 Nauheima||1915 XR|| align=right|10,78|| align=right|2,897|| align=right|0,076|| align=right|3,14|| align=right|4,929||MBA||8. september 1915||Heidelberg||Max Wolf
|-
|812 Adele||1915 XV|| align=right|11,5|| align=right|2,660|| align=right|0,167|| align=right|13,33|| align=right|4,338||MBA||8. september 1915||Simeiz||S. I. Beljavski
|-
|813 Baumeia||1915 YR|| align=right|11,7|| align=right|2,224|| align=right|0,027|| align=right|6,30|| align=right|3,315||MBA||28. november 1915||Heidelberg||Max Wolf
|-
|814 Tauris||1916 YT|| align=right|8,74|| align=right|3,151|| align=right|0,310|| align=right|21,84|| align=right|5,594||MBA||2. januar 1916||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|815 Coppelia||1916 YU|| align=right|10,7|| align=right|2,659|| align=right|0,076|| align=right|13,88|| align=right|4,336||MBA||2. februar 1916||Heidelberg||Max Wolf
|-
|816 Juliana||1916 YV|| align=right|10,5|| align=right|3,004|| align=right|0,110|| align=right|14,33|| align=right|5,206||MBA||8. februar 1916||Heidelberg||Max Wolf
|-
|817 Annika||1916 YW|| align=right|10,8|| align=right|2,590|| align=right|0,180|| align=right|11,35|| align=right|4,167||MBA||6. februar 1916||Heidelberg||Max Wolf
|-
|818 Kapteynia||1916 YZ|| align=right|9,1|| align=right|3,168|| align=right|0,098|| align=right|15,68|| align=right|5,638||MBA||21. februar 1916||Heidelberg||Max Wolf
|-
|819 Barnardiana||1916 ZA|| align=right|11,9|| align=right|2,198|| align=right|0,142|| align=right|4,90|| align=right|3,258||MBA||3. marec 1916||Heidelberg||Max Wolf
|-
|820 Adriana||1916 ZB|| align=right|11,0|| align=right|3,130|| align=right|0,052|| align=right|5,94|| align=right|5,537||MBA||30. marec 1916||Heidelberg||Max Wolf
|-
|821 Fanny||1916 ZC|| align=right|11,84|| align=right|2,778|| align=right|0,208|| align=right|5,38|| align=right|4,629||MBA||31. marec 1916||Heidelberg||Max Wolf
|-
|822 Lalage||1916 ZD|| align=right|12,18|| align=right|2,256|| align=right|0,156|| align=right|00,72|| align=right|3,388||MBA||31. marec 1916||Heidelberg||Max Wolf
|-
|823 Sisigambis||1916 ZG|| align=right|11,2|| align=right|2,222|| align=right|0,091|| align=right|3,65|| align=right|3,312||MBA||31. marec 1916||Heidelberg||Max Wolf
|-
|824 Anastasia||1916 ZH|| align=right|10,41|| align=right|2,796|| align=right|0,134|| align=right|8,12|| align=right|4,674||MBA||25. marec 1916||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|825 Tanina||1916 ZL|| align=right|11,50|| align=right|2,226|| align=right|0,075|| align=right|3,41|| align=right|3,321||MBA||27. marec 1916||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|826 Henrika||1916 ZO|| align=right|11,3|| align=right|2,715|| align=right|0,204|| align=right|7,12|| align=right|4,473||MBA||28. april 1916||Heidelberg||Max Wolf
|-
|827 Wolfiana||1916 ZW|| align=right|13,2|| align=right|2,275|| align=right|0,157|| align=right|3,43|| align=right|3,430||MBA||29. avgust 1916||Dunaj||Johann Palisa
|-
|828 Lindemannia||1916 ZX|| align=right|10,33|| align=right|3,194|| align=right|0,036|| align=right|1,14|| align=right|5,708||MBA||29. avgust 1916||Dunaj||Johann Palisa
|-
|829 Academia||1916 ZY|| align=right|10,7|| align=right|2,581|| align=right|0,100|| align=right|8,30|| align=right|4,145||MBA||25. avgust 1916||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|830 Petropolitana||1916 ZZ|| align=right|9,10|| align=right|3,214|| align=right|0,060|| align=right|3,83|| align=right|5,761||MBA||25. avgust 1916||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|831 Stateira||1916 AA|| align=right|12,8|| align=right|2,213|| align=right|0,147|| align=right|4,84|| align=right|3,291||MBA||20. september 1916||Heidelberg||Max Wolf
|-
|832 Karin||1916 AB|| align=right|11,18|| align=right|2,864|| align=right|0,082|| align=right|1,01|| align=right|4,845||MBA||20. september 1916||Heidelberg||Max Wolf
|-
|833 Monica||1916 AC|| align=right|11,3|| align=right|3,009|| align=right|0,125|| align=right|9,80|| align=right|5,218||MBA||20. september 1916||Heidelberg||Max Wolf
|-
|834 Burnhamia||1916 AD|| align=right|9,39|| align=right|3,171|| align=right|0,211|| align=right|3,96|| align=right|5,646||MBA||20. september 1916||Heidelberg||Max Wolf
|-
|835 Olivia||1916 AE|| align=right|11,9|| align=right|3,220|| align=right|0,095|| align=right|3,71|| align=right|5,777||MBA||23. september 1916||Heidelberg||Max Wolf
|-
|836 Jole||1916 AF|| align=right|13,6|| align=right|2,191|| align=right|0,177|| align=right|4,85|| align=right|3,242||MBA||23. september 1916||Heidelberg||Max Wolf
|-
|837 Schwarzschilda||1916 AG|| align=right|11,8|| align=right|2,299|| align=right|0,041|| align=right|6,73|| align=right|3,486||MBA||23. september 1916||Heidelberg||Max Wolf
|-
|838 Seraphina||1916 AH|| align=right|10,09|| align=right|2,898|| align=right|0,136|| align=right|10,42|| align=right|4,932||MBA||24. september 1916||Heidelberg||Max Wolf
|-
|839 Valborg||1916 AJ|| align=right|10,2|| align=right|2,615|| align=right|0,154|| align=right|12,61|| align=right|4,227||MBA||24. september 1916||Heidelberg||Max Wolf
|-
|840 Zenobia||1916 AK|| align=right|9,3|| align=right|3,138|| align=right|0,093|| align=right|9,96|| align=right|5,558||MBA||25. september 1916||Heidelberg||Max Wolf
|-
|841 Arabella||1916 AL|| align=right|12,92|| align=right|2,255|| align=right|0,070|| align=right|3,80|| align=right|3,387||MBA||1. oktober 1916||Heidelberg||Max Wolf
|-
|842 Kerstin||1916 AM|| align=right|10,8|| align=right|3,229|| align=right|0,128|| align=right|14,60|| align=right|5,802||MBA||1. oktober 1916||Heidelberg||Max Wolf
|-
|843 Nicolaia||1916 AN|| align=right|13,6|| align=right|2,280|| align=right|0,209|| align=right|8,00|| align=right|3,441||MBA||30. september 1916||Bergedorf||H. Thiele
|-
|844 Leontina||1916 AP|| align=right|9,4|| align=right|3,206|| align=right|0,071|| align=right|8,80|| align=right|5,740||MBA||1. oktober 1916||Dunaj||Joseph Rheden
|-
|845 Naema||1916 AS|| align=right|9,7|| align=right|2,940|| align=right|0,064|| align=right|12,63|| align=right|5,040||MBA||16. november 1916||Heidelberg||Max Wolf
|-
|846 Lipperta||1916 AT|| align=right|10,26|| align=right|3,122|| align=right|0,188|| align=right|00,27|| align=right|5,515||MBA||26. november 1916||Bergedorf||K. Gyllenberg
|-
|847 Agnia||1915 XX|| align=right|10,29|| align=right|2,782|| align=right|0,095|| align=right|2,49|| align=right|4,641||MBA||2. september 1915||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|848 Inna||1915 XS|| align=right|10,9|| align=right|3,102|| align=right|0,173|| align=right|1,05|| align=right|5,462||MBA||5. september 1915||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|849 Ara||1912 NY|| align=right|8,10|| align=right|3,156|| align=right|0,196|| align=right|19,49|| align=right|5,606||MBA||9. februar 1912||Simeiz||S. I. Beljavski
|-
|850 Altona||1916 S24|| align=right|9,6|| align=right|2,999|| align=right|0,128|| align=right|15,49|| align=right|5,193||MBA||27. marec 1916||Simeiz||S. I. Beljavski
|-
|851 Zeissia||1916 S26|| align=right|11,62|| align=right|2,229|| align=right|0,091|| align=right|2,40|| align=right|3,326||MBA||2. april 1916||Simeiz||S. I. Beljavski
|-
|852 Wladilena||1916 S27|| align=right|9,9|| align=right|2,363|| align=right|0,274|| align=right|23,04|| align=right|3,631||MBA||2. april 1916||Simeiz||S. I. Beljavski
|-
|853 Nansenia||1916 S28|| align=right|11,67|| align=right|2,313|| align=right|0,107|| align=right|9,22|| align=right|3,517||MBA||2. april 1916||Simeiz||S. I. Beljavski
|-
|854 Frostia||1916 S29|| align=right|12,1|| align=right|2,369|| align=right|0,174|| align=right|6,10|| align=right|3,646||MBA BIN||3. april 1916||Simeiz||S. I. Beljavski
|-
|855 Newcombia||1916 ZP|| align=right|11,8|| align=right|2,362|| align=right|0,179|| align=right|10,91|| align=right|3,630||MBA||3. april 1916||Simeiz||S. I. Beljavski
|-
|856 Backlunda||1916 S30|| align=right|10,69|| align=right|2,436|| align=right|0,119|| align=right|14,31|| align=right|3,802||MBA||3. april 1916||Simeiz||S. I. Beljavski
|-
|857 Glasenappia||1916 S33|| align=right|11,32|| align=right|2,191|| align=right|0,089|| align=right|5,30|| align=right|3,242||MBA||6. april 1916||Simeiz||S. I. Beljavski
|-
|858 El Djezair||1916 a|| align=right|10,0|| align=right|2,811|| align=right|0,104|| align=right|8,89|| align=right|4,712||MBA||26. maj 1916||Alžir||Frédéric Sy
|-
|859 Bouzareah||1916 c|| align=right|9,6|| align=right|3,232|| align=right|0,105|| align=right|13,55|| align=right|5,811||MBA||2. oktober 1916||Alžir||Frédéric Sy
|-
|860 Ursina||1917 BD|| align=right|10,26|| align=right|2,795|| align=right|0,110|| align=right|13,32|| align=right|4,673||MBA||22. januar 1917||Heidelberg||Max Wolf
|-
|861 Aida||1917 BE|| align=right|9,6|| align=right|3,139|| align=right|0,104|| align=right|8,06|| align=right|5,560||MBA||22. januar 1917||Heidelberg||Max Wolf
|-
|862 Franzia||1917 BF|| align=right|10,6|| align=right|2,804|| align=right|0,084|| align=right|13,90|| align=right|4,694||MBA||28. januar 1917||Heidelberg||Max Wolf
|-
|863 Benkoela||1917 BH|| align=right|9,02|| align=right|3,200|| align=right|0,037|| align=right|25,40|| align=right|5,724||MBA||9. februar 1917||Heidelberg||Max Wolf
|-
|864 Aase||A921 SB|| align=right|12,87|| align=right|2,210|| align=right|0,191|| align=right|5,45|| align=right|3,284||MBA||30. september 1921||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|865 Zubaida||1917 BO|| align=right|11,9|| align=right|2,418|| align=right|0,195|| align=right|13,32|| align=right|3,759||MBA||15. februar 1917||Heidelberg||Max Wolf
|-
|866 Fatme||1917 BQ|| align=right|9,2|| align=right|3,122|| align=right|0,062|| align=right|8,65|| align=right|5,516||MBA||25. februar 1917||Heidelberg||Max Wolf
|-
|867 Kovacia||1917 BS|| align=right|11,3|| align=right|3,062|| align=right|0,134|| align=right|5,99|| align=right|5,358||MBA||25. februar 1917||Dunaj||Johann Palisa
|-
|868 Lova||1917 BU|| align=right|10,22|| align=right|2,705|| align=right|0,148|| align=right|5,83|| align=right|4,447||MBA||26. april 1917||Heidelberg||Max Wolf
|-
|869 Mellena||1917 BV|| align=right|12,4|| align=right|2,694|| align=right|0,217|| align=right|7,84|| align=right|4,420||MBA||9. maj 1917||Bergedorf||R. Schorr
|-
|870 Manto||1917 BX|| align=right|13,1|| align=right|2,323|| align=right|0,266|| align=right|6,20|| align=right|3,539||MBA||12. maj 1917||Heidelberg||Max Wolf
|-
|871 Amneris||1917 BY|| align=right|12,1|| align=right|2,222|| align=right|0,120|| align=right|4,26|| align=right|3,313||MBA||14. maj 1917||Heidelberg||Max Wolf
|-
|872 Holda||1917 BZ|| align=right|9,91|| align=right|2,733|| align=right|0,079|| align=right|7,37|| align=right|4,516||MBA||21. maj 1917||Heidelberg||Max Wolf
|-
|873 Mechthild||1917 CA|| align=right|11,49|| align=right|2,626|| align=right|0,151|| align=right|5,27|| align=right|4,254||MBA||21. maj 1917||Heidelberg||Max Wolf
|-
|874 Rotraut||1917 CC|| align=right|10,0|| align=right|3,154|| align=right|0,077|| align=right|11,16|| align=right|5,600||MBA||25. maj 1917||Heidelberg||Max Wolf
|-
|875 Nymphe||1917 CF|| align=right|11,5|| align=right|2,553|| align=right|0,151|| align=right|14,59|| align=right|4,078||MBA||19. maj 1917||Heidelberg||Max Wolf
|-
|876 Scott||1917 CH|| align=right|10,89|| align=right|3,014|| align=right|0,108|| align=right|11,34|| align=right|5,232||MBA||20. junij 1917||Dunaj||Johann Palisa
|-
|877 Walkure||1915 S7|| align=right|10,71|| align=right|2,487|| align=right|0,161|| align=right|4,26|| align=right|3,921||MBA||13. september 1915||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|878 Mildred||1916 f|| align=right|15,0|| align=right|2,362|| align=right|0,227|| align=right|2,06|| align=right|3,630||MBA||6. september 1916||Mount Wilson||S. B. Nicholson
|-
|879 Ricarda||1917 CJ|| align=right|11,9|| align=right|2,532|| align=right|0,155|| align=right|13,69|| align=right|4,027||MBA||22. julij 1917||Heidelberg||Max Wolf
|-
|880 Herba||1917 CK|| align=right|11,46|| align=right|3,001|| align=right|0,322|| align=right|15,14|| align=right|5,199||MBA||22. julij 1917||Heidelberg||Max Wolf
|-
|881 Atena||1917 CL|| align=right|10,3|| align=right|2,614|| align=right|0,207|| align=right|14,19|| align=right|4,226||MBA||22. julij 1917||Heidelberg||Max Wolf
|-
|882 Swetlana||1917 CM|| align=right|10,5|| align=right|3,131|| align=right|0,263|| align=right|6,12|| align=right|5,539||MBA||15. avgust 1917||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|883 Matterania||1917 CP|| align=right|12,59|| align=right|2,238|| align=right|0,200|| align=right|4,72|| align=right|3,348||MBA||14. september 1917||Heidelberg||Max Wolf
|-
|884 Priamus||1917 CQ|| align=right|8,81|| align=right|5,163|| align=right|0,121|| align=right|8,93|| align=right|11,74||JUT||22. september 1917||Heidelberg||Max Wolf
|-
|885 Ulrike||1917 CX|| align=right|10,7|| align=right|3,092|| align=right|0,189|| align=right|3,31|| align=right|5,436||MBA||23. september 1917||Simeiz||S. I. Beljavski
|-
|886 Washingtonia||1917 b|| align=right|8,7|| align=right|3,184|| align=right|0,263|| align=right|16,82|| align=right|5,682||MBA||16. november 1917||Washington, D.C.||G. H. Peters
|-
|887 Alinda||1918 DB|| align=right|13,76|| align=right|2,486|| align=right|0,563|| align=right|9,31|| align=right|3,919||AMR||3. januar 1918||Heidelberg||Max Wolf
|-
|888 Parysatis||1918 DC|| align=right|9,51|| align=right|2,709|| align=right|0,195|| align=right|13,87|| align=right|4,457||MBA||2. februar 1918||Heidelberg||Max Wolf
|-
|889 Erynia||1918 DG|| align=right|11,1|| align=right|2,447|| align=right|0,205|| align=right|8,09|| align=right|3,827||MBA||5. marec 1918||Heidelberg||Max Wolf
|-
|890 Waltraut||1918 DK|| align=right|10,78|| align=right|3,026|| align=right|0,054|| align=right|10,86|| align=right|5,262||MBA||11. marec 1918||Heidelberg||Max Wolf
|-
|891 Gunhild||1918 DQ|| align=right|9,9|| align=right|2,861|| align=right|0,028|| align=right|13,54|| align=right|4,837||MBA||17. maj 1918||Heidelberg||Max Wolf
|-
|892 Seeligeria||1918 DR|| align=right|9,5|| align=right|3,231|| align=right|0,099|| align=right|21,32|| align=right|5,808||MBA||31. maj 1918||Heidelberg||Max Wolf
|-
|893 Leopoldina||1918 DS|| align=right|9,47|| align=right|3,050|| align=right|0,151|| align=right|17,03|| align=right|5,326||MBA||31. maj 1918||Heidelberg||Max Wolf
|-
|894 Erda||1918 DT|| align=right|9,4|| align=right|3,120|| align=right|0,117|| align=right|12,71|| align=right|5,509||MBA||4. junij 1918||Heidelberg||Max Wolf
|-
|895 Helio||1918 DU|| align=right|8,3|| align=right|3,202|| align=right|0,148|| align=right|26,07|| align=right|5,728||MBA||11. julij 1918||Heidelberg||Max Wolf
|-
|896 Sphinx||1918 DV|| align=right|11,8|| align=right|2,286|| align=right|0,164|| align=right|8,20|| align=right|3,455||MBA||1. avgust 1918||Heidelberg||Max Wolf
|-
|897 Lysistrata||1918 DZ|| align=right|10,37|| align=right|2,541|| align=right|0,095|| align=right|14,33|| align=right|4,051||MBA||3. avgust 1918||Heidelberg||Max Wolf
|-
|898 Hildegard||1918 EA|| align=right|12,0|| align=right|2,726|| align=right|0,375|| align=right|10,11|| align=right|4,500||MBA||3. avgust 1918||Heidelberg||Max Wolf
|-
|899 Jokaste||1918 EB|| align=right|10,14|| align=right|2,911|| align=right|0,199|| align=right|12,44|| align=right|4,967||MBA||3. avgust 1918||Heidelberg||Max Wolf
|-
|900 Rosalinde||1918 EC|| align=right|11,74|| align=right|2,474|| align=right|0,163|| align=right|11,57|| align=right|3,890||MBA||10. avgust 1918||Heidelberg||Max Wolf
|-
|901 Brunsia||1918 EE|| align=right|11,35|| align=right|2,225|| align=right|0,222|| align=right|3,45|| align=right|3,317||MBA||30. avgust 1918||Heidelberg||Max Wolf
|-
|902 Probitas||1918 EJ|| align=right|12,3|| align=right|2,447|| align=right|0,179|| align=right|6,35|| align=right|3,827||MBA||3. september 1918||Dunaj||Johann Palisa
|-
|903 Nealley||1918 EM|| align=right|9,8|| align=right|3,240|| align=right|0,038|| align=right|11,76|| align=right|5,832||MBA||13. september 1918||Dunaj||Johann Palisa
|-
|904 Rockefellia||1918 EO|| align=right|9,9|| align=right|2,991|| align=right|0,093|| align=right|15,18|| align=right|5,173||MBA||29. oktober 1918||Heidelberg||Max Wolf
|-
|905 Universitas||1918 ES|| align=right|11,59|| align=right|2,216|| align=right|0,154|| align=right|5,33|| align=right|3,299||MBA||30. oktober 1918||Bergedorf||A. Schwassmann
|-
|906 Repsolda||1918 ET|| align=right|9,5|| align=right|2,896|| align=right|0,081|| align=right|11,81|| align=right|4,927||MBA||30. oktober 1918||Bergedorf||A. Schwassmann
|-
|907 Rhoda||1918 EU|| align=right|9,76|| align=right|2,798|| align=right|0,164|| align=right|19,58|| align=right|4,679||MBA||12. november 1918||Heidelberg||Max Wolf
|-
|908 Buda||1918 EX|| align=right|10,69|| align=right|2,474|| align=right|0,147|| align=right|13,40|| align=right|3,891||MBA||30. november 1918||Heidelberg||Max Wolf
|-
|909 Ulla||1919 FA|| align=right|8,95|| align=right|3,540|| align=right|0,101|| align=right|18,76|| align=right|6,659||MBA||7. februar 1919||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|910 Anneliese||1919 FB|| align=right|10,3|| align=right|2,924|| align=right|0,155|| align=right|9,26|| align=right|5,000||MBA||1. marec 1919||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|911 Agamemnon||1919 FD|| align=right|7,89|| align=right|5,253|| align=right|0,066|| align=right|21,80|| align=right|12,04||JUT||19. marec 1919||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|912 Maritima||1919 FJ|| align=right|8,4|| align=right|3,131|| align=right|0,182|| align=right|18,29|| align=right|5,541||MBA||27. april 1919||Bergedorf||A. Schwassmann
|-
|913 Otila||1919 FL|| align=right|11,9|| align=right|2,198|| align=right|0,171|| align=right|5,81|| align=right|3,258||MBA||19. maj 1919||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|914 Palisana||1919 FN|| align=right|8,76|| align=right|2,458|| align=right|0,214|| align=right|25,23|| align=right|3,854||MBA||4. julij 1919||Heidelberg||Max Wolf
|-
|915 Cosette||1918 b|| align=right|11,7|| align=right|2,228|| align=right|0,140|| align=right|5,56|| align=right|3,325||MBA||14. december 1918||Alžir||F. Gonnessiat
|-
|916 America||1915 S1|| align=right|11,2|| align=right|2,366|| align=right|0,236|| align=right|11,10|| align=right|3,638||MBA||7. avgust 1915||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|917 Lyka||1915 S4|| align=right|11,0|| align=right|2,381|| align=right|0,203|| align=right|5,15|| align=right|3,674||MBA||5. september 1915||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|918 Itha||1919 FR|| align=right|10,7|| align=right|2,870|| align=right|0,186|| align=right|12,06|| align=right|4,861||MBA||22. avgust 1919||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|919 Ilsebill||1918 EQ|| align=right|11,3|| align=right|2,772|| align=right|0,087|| align=right|8,16|| align=right|4,615||MBA||30. oktober 1918||Heidelberg||Max Wolf
|-
|920 Rogeria||1919 FT|| align=right|11,19|| align=right|2,623|| align=right|0,105|| align=right|11,59|| align=right|4,247||MBA||1. september 1919||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|921 Jovita||1919 FV|| align=right|10,6|| align=right|3,182|| align=right|0,177|| align=right|16,30|| align=right|5,676||MBA||4. september 1919||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|922 Schlutia||1919 FW|| align=right|11,7|| align=right|2,690|| align=right|0,193|| align=right|7,31|| align=right|4,410||MBA||18. september 1919||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|923 Herluga||1919 GB|| align=right|11,5|| align=right|2,614|| align=right|0,198|| align=right|14,51|| align=right|4,227||MBA||30. september 1919||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|924 Toni||1919 GC|| align=right|9,37|| align=right|2,936|| align=right|0,160|| align=right|9,00|| align=right|5,031||MBA||20. oktober 1919||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|925 Alphonsina||1920 GM|| align=right|8,33|| align=right|2,701|| align=right|0,082|| align=right|21,07|| align=right|4,439||MBA||13. januar 1920||Barcelona||J. Comas i Solà
|-
|926 Imhilde||1920 GN|| align=right|10,3|| align=right|2,992|| align=right|0,175|| align=right|16,27|| align=right|5,175||MBA||15. februar 1920||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|927 Ratisbona||1920 GO|| align=right|9,54|| align=right|3,233|| align=right|0,081|| align=right|14,52|| align=right|5,812||MBA||16. februar 1920||Heidelberg||Max Wolf
|-
|928 Hildrun||1920 GP|| align=right|10,1|| align=right|3,132|| align=right|0,153|| align=right|17,65|| align=right|5,542||MBA||23. februar 1920||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|929 Algunde||1920 GR|| align=right|12,1|| align=right|2,239|| align=right|0,114|| align=right|3,92|| align=right|3,350||MBA||10. marec 1920||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|930 Westphalia||1920 GS|| align=right|11,4|| align=right|2,432|| align=right|0,143|| align=right|15,32|| align=right|3,792||MBA||10. marec 1920||Bergedorf||W. Baade
|-
|931 Whittemora||1920 GU|| align=right|9,26|| align=right|3,192|| align=right|0,221|| align=right|11,41|| align=right|5,701||MBA||19. marec 1920||Alžir||F. Gonnessiat
|-
|932 Hooveria||1920 GV|| align=right|10,00|| align=right|2,420|| align=right|0,091|| align=right|8,14|| align=right|3,765||MBA||23. marec 1920||Dunaj||Johann Palisa
|-
|933 Susi||1927 CH|| align=right|11,8|| align=right|2,370|| align=right|0,164|| align=right|5,54|| align=right|3,647||MBA||10. februar 1927||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|934 Thuringia||1920 HK|| align=right|10,3|| align=right|2,752|| align=right|0,217|| align=right|14,07|| align=right|4,565||MBA||15. avgust 1920||Bergedorf||W. Baade
|-
|935 Clivia||1920 HM|| align=right|12,9|| align=right|2,219|| align=right|0,147|| align=right|4,03|| align=right|3,305||MBA||7. september 1920||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|936 Kunigunda||1920 HN|| align=right|10,0|| align=right|3,130|| align=right|0,179|| align=right|2,38|| align=right|5,536||MBA||8. september 1920||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|937 Betgeja||1920 HO|| align=right|11,83|| align=right|2,232|| align=right|0,219|| align=right|3,70|| align=right|3,333||MBA||12. september 1920||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|938 Klozinda||1920 HQ|| align=right|10,8|| align=right|3,153|| align=right|0,194|| align=right|2,67|| align=right|5,598||MBA||9. september 1920||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|939 Isberga||1920 HR|| align=right|12,14|| align=right|2,247|| align=right|0,178|| align=right|2,59|| align=right|3,368||MBA||4. oktober 1920||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|940 Kordula||1920 HT|| align=right|9,55|| align=right|3,362|| align=right|0,177|| align=right|6,22|| align=right|6,165||MBA||10. oktober 1920||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|941 Murray||1920 HV|| align=right|11,55|| align=right|2,784|| align=right|0,197|| align=right|6,64|| align=right|4,643||MBA||10. oktober 1920||Dunaj||Johann Palisa
|-
|942 Romilda||1920 HW|| align=right|10,3|| align=right|3,154|| align=right|0,177|| align=right|10,59|| align=right|5,599||MBA||11. oktober 1920||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|943 Begonia||1920 HX|| align=right|9,77|| align=right|3,126|| align=right|0,208|| align=right|12,09|| align=right|5,527||MBA||20. oktober 1920||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|944 Hidalgo||1920 HZ|| align=right|10,77|| align=right|5,743|| align=right|0,661|| align=right|42,57|| align=right|13,77||XXX||31. oktober 1920||Bergedorf||W. Baade
|-
|945 Barcelona||1921 JB|| align=right|10,13|| align=right|2,638|| align=right|0,163|| align=right|32,85|| align=right|4,284||MBA||3. februar 1921||Barcelona||J. Comas i Solà
|-
|946 Poesia||1921 JC|| align=right|10,42|| align=right|3,118|| align=right|0,143|| align=right|1,44|| align=right|5,505||MBA||11. februar 1921||Heidelberg||Max Wolf
|-
|947 Monterosa||1921 JD|| align=right|9,8|| align=right|2,751|| align=right|0,251|| align=right|6,71|| align=right|4,562||MBA||8. februar 1921||Bergedorf||A. Schwassmann
|-
|948 Jucunda||1921 JE|| align=right|11,3|| align=right|3,034|| align=right|0,160|| align=right|8,67|| align=right|5,284||MBA||3. marec 1921||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|949 Hel||1921 JK|| align=right|9,7|| align=right|2,996|| align=right|0,200|| align=right|10,70|| align=right|5,185||MBA||11. marec 1921||Heidelberg||Max Wolf
|-
|950 Ahrensa||1921 JP|| align=right|11,6|| align=right|2,373|| align=right|0,159|| align=right|23,47|| align=right|3,654||MBA||1. april 1921||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|951 Gaspra||1916 S45|| align=right|11,46|| align=right|2,210|| align=right|0,175|| align=right|4,11|| align=right|3,285||MBA||30. julij 1916||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|952 Caia||1916 S61|| align=right|9,2|| align=right|2,983|| align=right|0,251|| align=right|10,06|| align=right|5,152||MBA||27. oktober 1916||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|953 Painleva||1921 JT|| align=right|10,3|| align=right|2,790|| align=right|0,187|| align=right|8,67|| align=right|4,659||MBA||29. april 1921||Alžir||B. Jekhovsky
|-
|954 Li||1921 JU|| align=right|9,94|| align=right|3,138|| align=right|0,167|| align=right|1,17|| align=right|5,558||MBA||4. avgust 1921||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|955 Alstede||1921 JV|| align=right|11,1|| align=right|2,596|| align=right|0,290|| align=right|10,69|| align=right|4,182||MBA||5. avgust 1921||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|956 Elisa||1921 JW|| align=right|12,6|| align=right|2,299|| align=right|0,204|| align=right|5,97|| align=right|3,485||MBA||8. avgust 1921||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|957 Camelia||1921 JX|| align=right|9,7|| align=right|2,918|| align=right|0,086|| align=right|14,78|| align=right|4,984||MBA||7. september 1921||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|958 Asplinda||1921 KC|| align=right|10,71|| align=right|3,981|| align=right|0,185|| align=right|5,64|| align=right|7,943||HLD||28. september 1921||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|959 Arne||1921 KF|| align=right|10,2|| align=right|3,186|| align=right|0,214|| align=right|4,50|| align=right|5,687||MBA||30. september 1921||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|960 Birgit||1921 KH|| align=right|12,9|| align=right|2,249|| align=right|0,166|| align=right|3,03|| align=right|3,372||MBA||1. oktober 1921||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|961 Gunnie||1921 KM|| align=right|11,3|| align=right|2,694|| align=right|0,094|| align=right|10,99|| align=right|4,420||MBA||10. oktober 1921||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|962 Aslog||1921 KP|| align=right|11,52|| align=right|2,905|| align=right|0,102|| align=right|2,61|| align=right|4,952||MBA||25. oktober 1921||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|963 Iduberga||1921 KR|| align=right|12,49|| align=right|2,248|| align=right|0,138|| align=right|7,99|| align=right|3,370||MBA||26. oktober 1921||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|964 Subamara||1921 KS|| align=right|10,9|| align=right|3,050|| align=right|0,118|| align=right|9,06|| align=right|5,327||MBA||27. oktober 1921||Dunaj||Johann Palisa
|-
|965 Angelica||1921 KT|| align=right|9,8|| align=right|3,147|| align=right|0,287|| align=right|21,48|| align=right|5,583||MBA||4. november 1921||La Plata||J. Hartmann
|-
|966 Muschi||1921 KU|| align=right|9,91|| align=right|2,721|| align=right|0,128|| align=right|14,40|| align=right|4,487||MBA||9. november 1921||Bergedorf||W. Baade
|-
|967 Helionape||1921 KV|| align=right|12,1|| align=right|2,226|| align=right|0,170|| align=right|5,42|| align=right|3,319||MBA||9. november 1921||Bergedorf||W. Baade
|-
|968 Petunia||1921 KW|| align=right|10,01|| align=right|2,867|| align=right|0,134|| align=right|11,60|| align=right|4,854||MBA||24. november 1921||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|969 Leocadia||1921 KZ|| align=right|12,57|| align=right|2,463|| align=right|0,205|| align=right|2,30|| align=right|3,864||MBA||5. november 1921||Simeiz||S. I. Beljavski
|-
|970 Primula||1921 LB|| align=right|12,4|| align=right|2,564|| align=right|0,270|| align=right|5,03|| align=right|4,105||MBA||29. november 1921||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|971 Alsatia||1921 LF|| align=right|10,05|| align=right|2,641|| align=right|0,162|| align=right|13,77|| align=right|4,291||MBA||23. november 1921||Nica||A. Schaumasse
|-
|972 Cohnia||1922 LK|| align=right|9,5|| align=right|3,061|| align=right|0,232|| align=right|8,36|| align=right|5,355||MBA||18. januar 1922||Heidelberg||Max Wolf
|-
|973 Aralia||1922 LR|| align=right|9,6|| align=right|3,213|| align=right|0,110|| align=right|15,82|| align=right|5,759||MBA||18. marec 1922||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|974 Lioba||1922 LS|| align=right|10,30|| align=right|2,534|| align=right|0,112|| align=right|5,47|| align=right|4,033||MBA||18. marec 1922||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|975 Perseverantia||1922 LT|| align=right|10,41|| align=right|2,834|| align=right|0,036|| align=right|2,56|| align=right|4,771||MBA||27. marec 1922||Dunaj||Johann Palisa
|-
|976 Benjamina||1922 LU|| align=right|9,22|| align=right|3,207|| align=right|0,096|| align=right|7,66|| align=right|5,744||MBA||27. marec 1922||Alžir||B. Jekhovsky
|-
|977 Philippa||1922 LV|| align=right|9,67|| align=right|3,116|| align=right|0,030|| align=right|15,20|| align=right|5,499||MBA||6. april 1922||Alžir||B. Jekhovsky
|-
|978 Aidamina||1922 LY|| align=right|9,73|| align=right|3,193|| align=right|0,238|| align=right|21,67|| align=right|5,705||MBA||18. maj 1922||Simeiz||S. I. Beljavski
|-
|979 Ilsewa||1922 MC|| align=right|9,8|| align=right|3,162|| align=right|0,134|| align=right|10,10|| align=right|5,622||MBA||29. junij 1922||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|980 Anacostia||1921 W19|| align=right|7,85|| align=right|2,742|| align=right|0,202|| align=right|15,89|| align=right|4,540||MBA||21. november 1921||Washington, D.C.||G. H. Peters
|-
|981 Martina||1917 S92|| align=right|10,57|| align=right|3,096|| align=right|0,204|| align=right|2,07|| align=right|5,445||MBA||23. september 1917||Simeiz||S. I. Beljavski
|-
|982 Franklina||1922 MD|| align=right|9,9|| align=right|3,069|| align=right|0,234|| align=right|13,65|| align=right|5,376||MBA||21. maj 1922||Johannesburg||H. E. Wood
|-
|983 Gunila||1922 ME|| align=right|9,58|| align=right|3,160|| align=right|0,098|| align=right|14,87|| align=right|5,616||MBA||30. julij 1922||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|984 Gretia||1922 MH|| align=right|9,03|| align=right|2,808|| align=right|0,195|| align=right|9,09|| align=right|4,705||MBA||27. avgust 1922||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|985 Rosina||1922 MO|| align=right|12,7|| align=right|2,301|| align=right|0,277|| align=right|4,06|| align=right|3,489||MBA||14. oktober 1922||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|986 Amelia||1922 MQ|| align=right|9,4|| align=right|3,139|| align=right|0,199|| align=right|14,80|| align=right|5,561||MBA||19. oktober 1922||Barcelona||J. Comas i Solà
|-
|987 Wallia||1922 MR|| align=right|9,3|| align=right|3,149|| align=right|0,230|| align=right|8,89|| align=right|5,588||MBA||23. oktober 1922||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|988 Appella||1922 MT|| align=right|11,2|| align=right|3,148|| align=right|0,232|| align=right|1,58|| align=right|5,584||MBA||10. november 1922||Alžir||B. Jekhovsky
|-
|989 Schwassmannia||1922 MW|| align=right|11,8|| align=right|2,658|| align=right|0,253|| align=right|14,73|| align=right|4,333||MBA||18. november 1922||Bergedorf||A. Schwassmann
|-
|990 Yerkes||1922 MZ|| align=right|11,5|| align=right|2,669|| align=right|0,217|| align=right|8,78|| align=right|4,360||MBA||23. november 1922||Williams Bay, Wisconsin||G. Van Biesbroeck
|-
|991 McDonalda||1922 NB|| align=right|11,12|| align=right|3,150|| align=right|0,149|| align=right|2,08|| align=right|5,590||MBA||24. oktober 1922||Williams Bay, Wisconsin||O. Struve
|-
|992 Swasey||1922 ND|| align=right|10,8|| align=right|3,024|| align=right|0,092|| align=right|10,88|| align=right|5,258||MBA||14. november 1922||Williams Bay, Wisconsin||O. Struve
|-
|993 Moultona||1923 NJ|| align=right|11,8|| align=right|2,861|| align=right|0,045|| align=right|1,78|| align=right|4,839||MBA||12. januar 1923||Williams Bay, Wisconsin||G. Van Biesbroeck
|-
|994 Otthild||1923 NL|| align=right|10,30|| align=right|2,530|| align=right|0,117|| align=right|15,40|| align=right|4,024||MBA||18. marec 1923||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|995 Sternberga||1923 NP|| align=right|10,3|| align=right|2,615|| align=right|0,168|| align=right|13,07|| align=right|4,228||MBA||8. junij 1923||Simeiz||S. I. Beljavski
|-
|996 Hilaritas||1923 NM|| align=right|10,88|| align=right|3,091|| align=right|0,140|| align=right|00,67|| align=right|5,434||MBA||21. marec 1923||Dunaj||Johann Palisa
|-
|997 Priska||1923 NR|| align=right|12,0|| align=right|2,673|| align=right|0,181|| align=right|10,49|| align=right|4,368||MBA||12. julij 1923||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|998 Bodea||1923 NU|| align=right|11,9|| align=right|3,124|| align=right|0,208|| align=right|15,48|| align=right|5,522||MBA||6. avgust 1923||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|999 Zachia||1923 NW|| align=right|11,1|| align=right|2,612|| align=right|0,217|| align=right|9,77|| align=right|4,221||MBA||9. avgust 1923||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1000 Piazzia||1923 NZ|| align=right|9,6|| align=right|3,177|| align=right|0,255|| align=right|20,56|| align=right|5,663||MBA||12. avgust 1923||Heidelberg||K. Reinmuth
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov